Miejscowości w USA:
 Keota – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Keota – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Haskell